Pojeziory – wieś w gminie Raudėnai, w rejonie szawelskim, na Litwie
 Pojeziory – wieś w gminie Rzesza, w rejonie wileńskim, na Litwie
 Pojeziory – wieś w gminie Pilwiszki, w rejonie wyłkowyskim, na Litwie
 Pojeziory – wieś w gminie Szejmena, w rejonie wyłkowyskim, na Litwie